Зимняя Универсиада 2015 — международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, прошедшие c 24 января по 14 февраля 2015 года в испанском городе Гранада и словацких центрах зимних видов спорта Штрбске-Плесо и Осрблье.

Выбор кандидатов 
Город оказался единственным кандидатом, подавшим заявку. Решение было утверждено 23 мая 2009 года в Брюсселе на очередном заседании Исполнительного комитета FISU.

25 июня 2014 года FISU приняла решение перенести соревнования по северным дисциплинам и биатлону в Словакию, в центры зимних видов спорта Штрбске-Плесо и Осрблье.

Инфраструктура 
Строительство олимпийских объектов планировалось как в самой Гранаде (где расположили деревню Универсиады и происходили соревнования по ледовым видам спорта), так и на курортах Сьерра-Невадa (где прошли соревнования по горнолыжному спорту, сноубордингу, фристайлу) и Пуэрто-де-ла-Рага (где планировалось проводить соревнования по лыжным гонкам и биатлону).

Планы строительства включали расширение системы горнолыжных трасс, стадион для равнинных лыж и биатлона, новую деревню для 3000 спортсменов и представителей. На всех объектах установлены системы для выработки искусственного снега; к Универсиаде планировалось построить новый лыжный центр и катки.

Проверку готовности объектов провели за год до Универсиады. Из-за неготовности стадионов по биатлону и лыжным гонкам в Пуэрто-де-ла-Рага, соревнования по этим видам спорта были перенесены в Словакию.

Виды спорта 
В ходе Универсиады были проведены соревнования по 11 видам спорта, из которых восемь обязательных и три дополнительных.

Необязательными видами спорта были выбраны: Лыжное двоеборье, Прыжки с трамплина, Фристайл.

Биатлон, Лыжное двоеборье, Лыжные гонки, Прыжки с трамплина, пройдут в Словакии, остальные виды спорта в Испании.

Календарь 
Ниже представлен график соревнований на Универсиаде:

Страны-участницы 
В соревнованиях на Универсиаде приняли участие спортсмены из 43 стран:

Медальный зачёт

См. также 
 Летняя Универсиада 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт универсиады в Гранаде
 Официальный сайт Зимней Универсиады-2015 в Словакии
 Количество участников и стран

Январь 2015 года
Февраль 2015 года
Зимние Универсиады
Спорт в Испании в 2015 году
Международные спортивные соревнования в Испании
Спортивные соревнования в Гранаде
Международные спортивные соревнования в Словакии
Спорт в Словакии в 2015 году